Tereščenko je priimek več oseb:
 Aleksej Tereščenko, ruski hokejist
 Mihail Ivanovič Tereščenko, ruski politik
 Viktor Fjodorovič Tereščenko, sovjetski general

Ruski priimki